Лом (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Мост Устецкого края. Расположен примерно в 2 км к востоку от города Литвинов, недалеко от границы с Германией, на высоте около 290 м над уровнем моря.

История 
Первые письменные упоминания поселения относятся к 1341 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края